

Товарищеский матч. Прощальный матч И. Нетто за сборную СССР

Отборочный матч VIII чемпионата мира

Отборочный матч VIII чемпионата мира

Отборочный матч VIII чемпионата мира

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч VIII чемпионата мира

Отборочный матч VIII чемпионата мира

Отборочный матч VIII чемпионата мира

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной 

Товарищеский матч

Ссылки 
 Игры сборной, 1965

Футбол в СССР в 1965 году
1965